Престрелка () е Британска екшън комедия, режисирана от Бен Уаатли, от сценарий на Уитли и Ейми Джъмп.

Филмът има световна премиера на Международния филмов фестивал в Торонто на 8 септември 2016 година. Филмът е пуснат в Обединеното кралство на 31 март 2017 година от StudioCanal UK, а в Съединените щати на 21 април 2017 година от A24.

Детайли

Премиера

Имена

Външни препратки 
 

Филми от 2016 година
Британски екшън комедии